CAEF steht für:
 Chinese Athletes Educational Foundation
The European Foundry Association 
Abkürzung